Arlesberg ist der Name
 eines Ortsteils der Stadt Aalen in Baden-Württemberg, siehe Arlesberg (Aalen)
 eines Ortsteils der Landgemeinde Geratal in Thüringen, siehe Arlesberg (Geratal)
 eines Berges am Nordrand des Thüringer Waldes, siehe Arlesberg (Berg)